TEI est un acronyme de 3 lettres qui peut désigner :

 En informatique éditoriale : , le nom d'un projet sur le document numérique ;
 En économie : TEI Total Economic Impact, l'impact économique total. C'est un indicateur permettant d'estimer le coût de l'informatique au sein d'une société à partir du coût total de possession (TCO) mais aussi des bénéfices et risques liés à l'activité.
 Le code AITA de l'aéroport de Tezu en Inde.
 En psychiatrie, un TEI est un Trouble Explosif Intermittent.

Patronyme 
Sandister Tei, wikimédienne de l'année 2020

Toponyme 
 Le lac Tei à Bucarest
 Le parc Tei à Bucarest